Ольга Николаевна Благовидова  (1905—1975) — украинская советская оперная певица (меццо-сопрано) и педагог. Народная артистка УССР

Лауреат 1-го Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в Москве (1933, 2-я премия) и 1-го Всеукраинского конкурса вокалистов в Киеве (1937, 1-я премия). Член ВКП(б)/КПСС с 1945 года.

Биография 
Родилась  16 ( 29 - по новому стилю) мая  1905 года в Санкт-Петербурге.

В десятилетнем возрасте вместе с семьей переехала в Одессу. Обучаться игре на фортепиано начала в четыре года в Санкт-Петербурге, продолжив обучение музыке в Одессе у профессора Н. В. Чегодаевой. В 1921 году поступила на вокальное отделение Одесского музыкально-драматического института (ныне Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой), где училась по 1925 год в классе профессора Ю. А. Рейдер.

В 1928—1931 годах Ольга Благовидова — солистка Большого театра СССР, в 1931—1932 годах — Тбилисского театра оперы и балета (ныне Грузинский театр оперы и балета имени Палиашвили), с 1932 года — Одесского театра оперы и балета. Во время Великой Отечественной войны находилась в эвакуации и работала в Казахском театре оперы и балета (1941—1944).

За годы артистической деятельности Ольга Благовидова исполнила более 30 оперных партий и много камерных произведений. Среди её партий — Кармен («Кармен» Бизе), Графиня («Пиковая дама» Чайковского), Аксиния («Тихий Дон» Дзержинского), Терпилиха («Наталка Полтавка» Лысенко) и другие.

В 1948 году Ольга Николаевна целиком перешла на педагогическую деятельность (преподавала вокал), которую вела наряду с певческой с 1933 года. С 1951 года была профессором   Одесской консерватории. В числе её учеников — Б. Руденко, Н. Огренич, И. Пономаренко, З. Христич, А. Ворошило, Л. Шемчук, Г. Васько, Т. Бобошко, А. П. Жилкин, Л. Цуркан и многие другие. Примечательно, что О. Н. Благовидова была единственным педагогом в бывшем Советском Союзе, три студента которого на конкурсе им. Чайковского завоевали первые премии: Николай Огренич (1970), Иван Пономаренко (1974) и Людмила Шемчук (1978).

Являлась членом научно-методического совета при Министерстве культуры СССР, членом экспертной Высшей аттестационной комиссии СССР, неоднократно избиралась депутатом Одесского городского Совета.

Умерла 23 октября 1975 года в Одессе.

Награды 
 два ордена Трудового Красного Знамени (24.11.1960 и 1975)
 Заслуженная артистка УССР (1946).
 Народная артистка УССР (1969).

Примечания

Литература 
 Кочерба Л. Ольга Благовидова. Киев, 1973.
 Лебедева И. О. Н. Благовидова – педагог. Москва, 1984.
 Мистецтво України: Біографічний довідник / Упор.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. За ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. ISBN 5-88500-071-9.

Ссылки 
 Украинская советская энциклопедия: В 12-ти т., 13 кн. - Т. 1. - К.: ГР УСЭ, 1978. - С. 486.
 ОТКЗ
 Памяти профессора Ольги Благовидовой
 Благовидова Ольга Николаевна (1905—1975) 

Выпускники Одесской музыкальной академии
Персоналии:Большой театр
Преподаватели Одесской музыкальной академии им. А. В. Неждановой
Меццо-сопрано Украины
Члены КПСС